9 je lahko:
 9 - število
 9 - leto n. št.
 9 pr. n. št. - leto pr. n. št.
 9. polk
 9. brigada
 9. divizija
 9. korpus
 9. armada
 9. armadna skupina
 9 Metis - asteroid
 U-9 - nemška podmornica prve svetovne vojne
 U-9 - nemška podmornica druge svetovne vojne
 U-9 - nemška podmornica Bundesmarine
 UB-9 - nemška obalna podmornica prve svetovne vojne
 UC-9 - nemška podmornica minopolagalka prve svetovne vojne
 U-9 - avstro-ogrska podmornica prve svetovne vojne
 I-9 - japonska podmornica druge svetovne vojne
 9. januar
 9. februar
 9. marec
 9. april
 9. maj
 9. junij
 9. julij
 9. avgust
 9. september
 9. oktober
 9. november
 9. december
 M9
 SPG-9 - netrzajni top
 X-9 Shrike - izstrelek